Das Herrendoppel im Squash bei den Commonwealth Games 2022 wurde vom 4. bis 8. August 2022 ausgetragen. Die Gewinner der Konkurrenz im Jahr 2018, Zac Alexander und David Palmer, traten nicht erneut gemeinsam an. Alexander startete mit Ryan Cuskelly, Palmer hatte seine Karriere zwischenzeitlich beendet.

Im rein englischen Finale setzten sich die topgesetzten James Willstrop und Declan James gegen Daryl Selby und Adrian Waller mit 11:3, 7:11, 11:9 durch. Für Selby war es die letzte Partie seiner Karriere, die er mit Abschluss des Turniers beendete. Die Bronzemedaille sicherten sich Greg Lobban und Rory Stewart mit einem Sieg gegen Eain Yow Ng und Ivan Yuen.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 25 Doppelpaarungen. Die Setzung wurde bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Die Spieler in der Setzliste sind daher in diesen Setzungspositionen alphabetisch angegeben.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 Auslosung auf birmingham2022.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2022
Squashturnier in Birmingham